2005 Голяма награда на Германия е 53-то за Голямата награда на Германия и дванадесети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 24 юли 2005 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия
2005 година в Германия